Chotijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chotijiwka (Korjukiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka
 Chotijiwka (Semeniwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka